Três de Maio kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Três de Maio (ort), Rio Grande do Sul, 
 Três de Maio (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar